Тест (от  «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.

Испытание технических систем 
 Испытание (техника)
 Краш-тест — автомобилей.
 Методом компьютерного физического моделирования.

Программирование 
В целях выявления ошибок в компьютерных программах используют
 Тестирование программного обеспечения
 Бета-тестирование

Также к области программирования можно отнести такие тесты, как
 Тест Тьюринга
 Тест простоты

и утилиту UNIX
 test

Математика 
 Тест Люка — Лемера
 Тест Пепина
 Тест Миллера (теория чисел) — полиномиальный детерминированный тест простоты, основывающийся на расширенной гипотезе Римана.
 Тест Миллера — Рабина — вероятностный полиномиальный тест простоты
 Тесты diehard, Обезьяньи тесты () — набор статистических тестов для измерения качества набора случайных чисел

Тестирование человека

Медицина 

В медицине для выявления заболеваний, или склонности к ним человека, используют
 Тест на ВИЧ
 Глюкозотолерантный тест
для выявления беременности используют
 Тест на беременность
 Амниотест — тест на подтекание околоплодных вод.

Педагогика 
 Педагогическое тестирование
 GMAT
 Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 Единое национальное тестирование (ЕНТ)

Психология 

Психологические тесты нужны для того, чтобы узнать что-либо о личности, которая будет их проходить. Признаками таких тестов являются: кратковременность, стандартизованность, не требует сложных технических приспособлений, результаты — число, статистическая обработка.
 Цветовой тест Люшера
 Тест Роршаха
 Тематический апперцептивный тест
 Психологическое тестирование

Социология 
 Метод анкетирования (Анкета)
 Метод опроса
 Метод беседы
 Фокус-тестирование фокус-группой

Юриспруденция 
 Тест-акт (1673) — английского парламента.
 Тест Миллера (также называется Трёхсторонний тест, ) — тест, применяемый в Верховном суде США с 1973 года для определения, может ли тот или иной материал быть признан непристойным и быть запрещён, не попадая под защиту первой поправки к конституции
 Тесты на знание истории, культуры и законов страны, в которой человек собирается постоянно проживать, входят в процедуру натурализации.

Персоналии 
  (1781—1849) — член Палаты представителей США (1823—1825, 1827—1829).
 Тест, Жан-Батист (1780—1852) — французский адвокат и государственный деятель.
 Тест, Зак (р. 1989) — американский регбист.
 Тест, Франсуа Антуан (1775—1862) — французский генерал наполеоновских войн.
  (род. 1991) — малайзийский футболист, игрок чемпионата Малайзии в составе клуба «Саравак».
 Мартин, Эндрю (1975—2009) — канадский рестлер, также известный под кличкой Тест.

См. также 
 
 Чёрный ящик